Rozsomák, ragadozó emlősállat
 Rozsomák, a Marvel Comics képregényszereplője
 Rozsomák kitalált története, a Marvel Comics képregényszereplő története
 Rozsomák: Snikt!, mini képregény-sorozat
 Rozsomák, animesorozat
 Rozsomák, a Panini Comics által kiadott képregénysorozat